Verbiest bezeichnet:

 (2545) Verbiest, nach Ferdinand Verbiest benannter Asteroid des Hauptgürtels

Verbiest ist der Nachname folgender Personen:

 Ferdinand Verbiest (1623–1688), belgischer Jesuitenmissionar
 Laurent Verbiest (1939–1966), belgischer Fußballer

Siehe auch:
 Verbist